Федери́ко Андре́с Марти́нес Берро́а (; родился 28 февраля 1996 года, Монтевидео) — уругвайский футболист, полузащитник клуба «Леон».

Клубная карьера 
Мартинес — воспитанник столичного клуба «Ливерпуль». 6 декабря 2015 в матче против столичного «Насьоналя» он дебютировал в уругвайской Примере. 26 августа 2017 года в поединке против «Пеньяроля» Федерико забил свой первый гол за «Ливерпуль». 4 мая 2019 года в матче против «Бостон Ривер» он сделал хет-трик. В начале 2020 года Мартинес на два года был арендован аргентинским «Росарио Сентраль». 2 марта в матче против «Арсенала» из Саранди он дебютировал аргентинской Примере.

Международная карьера 
В 2019 году в составе олимпийской сборной Уругвая Мартинес принял участие в Панамериканских играх в Перу. На турнире он сыграл в матчах против команд Перу, Аргентины, Ямайки, Гондураса и Мексики.

Примечания 

Футболисты Уругвая
Игроки олимпийской сборной Уругвая по футболу
Игроки сборной Уругвая по футболу
Игроки ФК «Индепендьенте»
Игроки ФК «Ливерпуль» Монтевидео
Игроки ФК «Росарио Сентраль»
Игроки ФК «Леон»